In 2022 werd het 77ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 28 april tot 25 juli en werd georganiseerd door de FAF. Trem werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club door met het beste resultaat uit de eerste ronde, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Braziliaans competitievoetbal 2022